Kelticism kan avse:
 Keltiska språk – ett indoeuropeiskt språk som tidigare talades över stora delar av Europa
 Pan-kelticism – rörelse som intresserar sig för keltisk kultur och försöker återuppväcka densamma.